Mikínai kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mykene (fornlämning i Grekland), Peloponnesos, Nomós Argolídos, 
 Mikínai (ort i Grekland), Peloponnesos, Nomós Argolídos, 

Robotskapade Greklandförgreningar